Агриппина Александровна Додонова (1921—2009) — участник Великой Отечественной войны, директор Ивановского областного историко-краеведческого музея, Заслуженный работник культуры РСФСР, почётный гражданин города Иваново.

Биография 
Агриппина Александровна родилась в рабочей семье кузнеца и ткачихи.

В 1939 году, после окончания с отличием средней школы № 5 в Лежневе, она стала учителем немецкого языка в школе № 6.

В 1942 году добровольно отправилась служить на фронт и до конца Великой отечественной войны была бойцом зенитной батареи дивизии Особой Московской армии ПВО.

После войны, в 1952 году окончила исторический факультет Московского областного педагогического института и стала преподавать историю в средней школе, а после — в педагогическом училище города Моздок, Северо-Осетинской АССР. В 1957 году после демобилизации мужа из армии переехала в город Иваново, где начала усердно работать в сфере культуры:

 1958 год — научный сотрудник, экскурсовод Ивановского областного краеведческого музея;
 1959 год — заместитель директора по научной части;
 1962 год — директор музея;
 1977 год — генеральный директор Ивановского государственного объединенного историко-революционного музея, в составе которого были 14 музеев города Иваново и Ивановской области;
 1978 год — принимала участие в создании дома-музея Бориса Ивановича Пророкова;
 1980 год — возглавляла работу музея Бориса Ивановича Пророкова.

Долгие годы Агриппина Александровна являлась членом музейного методического совета при Министерстве культуры РСФСР. Она сделала огромный вклад в развитие музеев и культурной жизни Ивановской области. Оказывала помощь в создании музеев в ИвГУ и ИГМИ. Также, при её участии были открыты:
 Музей-кабинет Михаила Васильевича Фрунзе;
 Дом-музей А. С. Бубнова;
 Музей первого Совета;
 Музей Дмитрия Андреевича Фурманова;
 Мытский краеведческий музей;
 Гаврилово-Посадский краеведческий музей;
 Вичугский краеведческий музей;
 Дом-музей Павла Дмитриевич Корина;
 Дом-музей Ивана Ивановича Голикова.

7 декабря 2009 года Агриппина Александровна Додонова умерла и была похоронена на кладбище в посёлке Лежнево.

Книги 
Агриппина Александровна является автором 3-х книг:

Памятный юбилей 
25 июня 2016 года памятная дата для музея имени Дмитрия Геннадьевича Бурылина — 95 лет со дня рождения Агриппины Александровны Додоновой.

Награды и звания 
Агриппина Александровна награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За боевые заслуги» и медалью «За трудовую доблесть».

22 мая 1996 года решением Ивановской городской Думы первого созыва N31, Додоновой Агриппине Александровне присвоено звание — Почетный гражданин города Иваново.

Примечания 

Выпускники Московского государственного областного университета
Почётные граждане Иванова
Заслуженные работники культуры РСФСР
Похороненные в Ивановской области